A jövő emlékei (Erinnerungen an die Zukunft), Erich von Däniken könyve (1968)
 A jövő emlékei (Erinnerungen an die Zukunft), 1970-es nyugatnémet film Däniken könyvéből, rendezte Harald Reinl

 FlashForward – A jövő emlékei (regény) (FlashForward), Robert J. Sawyer regénye (1999)
 FlashForward – A jövő emlékei (FlashForward), 2009–2010-ben sugárzott amerikai tévésorozat Robert J. Sawyer regénye alapján, alkotók Brannon Braga, David S. Goyer